DUS est un sigle qui peut désigner :
 Dynamik unitaire Sud.
 Diesel d'ultime secours.

DUS est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Düsseldorf, selon le code AITA des aéroports.

dus est un code qui peut désigner :
 dumi, une langue kiranti de la famille des langues tibéto-birmanes, selon le code ISO 639-3.

DUS est un nom qui peut désigner :
 Dus, un film indien.

Code
Code IATA des aéroports